«Дина́мо» — футбольный стадион общества «Динамо» в городе Уфе. Расположен на Семинарской горе в Новой Уфе, напротив здания Уфимской духовной семинарии.

В данное время используется, как домашняя арена команды по хоккею с мячом «Кировец».

Характеристика 
Вместимость стадиона рассчитана на 5 000 зрителей. Футбольное поле (100×69 метров) с искусственным покрытием без системы подогрева.

Кроме футбольного поля, в инфраструктуру стадиона также входят легкоатлетические дорожки (400 метров), теннисные площадки, бассейн, стрелковые тиры, гостиница, а также спортивный зал с трибунами на 1 000 мест, где проводятся матчи Чемпионата России по волейболу.

История 

Стадион построен на месте спортивной площадки Ушаковского парка, возле уничтоженного Воскресенского собора. Открытие стадиона состоялось 6 мая 1934 года. В советское время название стадиона часто менялось. В основном это были труднопроизносимые аббревиатуры, такие как БОСФК, БСПС или ГСФК.

31 августа 1941 года на стадионе «Динамо» переменный личный состав Уфимского пехотного училища был приведен к военной присяге.

В 2007 году реконструирован «Строительным трестом № 3».

В 2009—2015 годах домашняя арена футбольного клуба «Уфа».

С 2019 года домашняя арена хоккейного клуба «Кировец».

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160406025249/http://xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/2-statya/11465-dinamo-stadion

Футбольные стадионы Уфы
ФК «Уфа»
Стадионы, построенные в 1937 году
Здания и сооружения, построенные в 1937 году в России
1937 год в Башкортостане
Стадионы для хоккея с мячом в России